PUV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Poum (Nuova Caledonia)